Бульвар Мулявина — бульвар в центре Минска (Советский административный район).

Описание 
Находится между пр. Независимости и Золотой Горкой.

На бульваре находится Белорусская государственная филармония (её адрес — пр. Независимости, 50), где Владимир Мулявин долгое время работал.

История 
Прежнее название — бульвар Луначарского. В 2004 году был переименован в честь Владимира Мулявина, основателя ВИА «Песняры».

См. также 
 Улицы Минска

Примечания

Ссылки 
 Улица на карте Минска

Улицы Минска
Улицы Минска, названные в честь людей